Il doppio del Legg Mason Tennis Classic 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Alex O'Brien e Jared Palmer erano i detentori del titolo, ma solo O'Brien ha partecipato in coppia con Justin Gimelstob.

Gimelstob e O'Brien hanno perso nel 1º turno contro Marius Barnard e Jim Thomas.

Martin Damm e David Prinosil hanno battuto in finale 7–6 (7–5), 6–3 Bob Bryan e Mike Bryan.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Wayne Arthurs /  Michael Hill (quarti di finale)
 David Adams /  Jeff Tarango (semifinali)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinali)

 Martín García /  Cyril Suk (primo turno) 
 Dominik Hrbatý /  Scott Humphries (primo turno) 
 Justin Gimelstob /  Alex O'Brien (primo turno) 
 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Legg Mason Tennis Classic 2001
ATP Tour 2001